Ludwig Lindenschmit ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Lindenschmit der Ältere (1809–1893), deutscher Prähistoriker
 Ludwig Lindenschmit der Jüngere (1850–1922), deutscher Prähistoriker